

Sigle 
 Centre de Géostatistique
 Chappe et Gessalin – produttore di automobili francese
 Christentum und Gesellschaft
 Computer grafica (Computer Graphics)
 Contraente Generale
 Control Gate
 Carico glicemico

Codici 
 CG – codice vettore IATA di Airlines of Papua New Guinea
 CG – codice FIPS 10-4 della Repubblica Democratica del Congo
 CG – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica del Congo
 CG – codice ISO 3166-2:MD di Ceadîr-Lunga (Moldavia)

Informatica 
 .cg – dominio di primo livello della Repubblica del Congo
 Cg – linguaggio per programmazione ad alto livello di shader

Religione 
 C.G. – Sorelle dell'Immacolata

Sport 
 CG – nelle statistiche del baseball, partite complete (complete games)

Altro 
 cg – simbolo del centigrammo nel sistema SI
 CG – antica targa automobilistica della provincia di Castrogiovanni (oggi Enna) fino al 1927